El concepto de Banco del Estado o BancoEstado puede referirse a:

 La banca pública, una entidad bancaria en la que el Estado o actores públicos son los propietarios.
 Las siguientes instituciones financieras:
 Banco del Estado de Chile o BancoEstado (nombre publicitario) de Chile.
 Banco del Estado de Ecuador (Ecuador).
 Banco del Estado del Imperio ruso.